(1916-1981), chanteur américain († ) ;
 Don Eberly (1953-), auteur et chercheur américain.